O Grande Prémio da China de 2005 foi uma corrida de MotoGP que aconteceu em 1 de Maio de 2005.
 Corrida: 1 de Maio de 2005
 Número de voltas: 
 Tamanho da pista: 
 Distância total:

MotoGP

250 cc

125 cc

Ver também 
 Grande Prémio da China de MotoGP
 Temporada de MotoGP de 2005

Ligações externas 
 Site oficial da prova

China
2005
Desporto na China em 2005